Хуншуйхэ () — река в южном Китае. Начинается в уезде Ванмо Цяньсинань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу от слияния рек Наньпаньцзян и Бэйпаньцзян, и в уезде Сянчжоу, что в Лайбине Гуанси-Чжуанского автономного района, сливается с рекой Люцзян, образуя реку Цяньцзян.

Примечания 

Притоки Цяньцзяна
Реки Гуйчжоу
Реки Гуанси-Чжуанского автономного района